Кашин — російське прізвище, що походить від міста Кашин Тверської області Росії або населених пунктів в Румунії та Болгарії.

Відомі носії

Чоловічі 
 Кашин Василій Борисович (1973 — ) — російський політолог, прибічник антиукраїнської агресії.
 Кашин Володимир Леонідович (1917 — 1992) — український письменник.
 Кашин Олег Володимирович (1980 р.н.) — російський політичний журналіст, письменник, ведучий авторської програми «Кашин. Гуру» на телеканалі «Дождь».

Жіночі 

 Кашина Інна Олександрівна (1991 р.н.) — українська легкоатлетка, учасниця Олімпійських ігор у Бразилії 2016 року, майстер спорту України міжнародного класу.

Примітки 

Російські прізвища